Ариадна может означать:
 Ариадна — в древнегреческой мифологии дочь критского царя Миноса и Пасифаи.
 Ариадна (дочь Льва I) — дочь византийского императора Льва I, жена императора Зенона и Анастасия I.
 Ариадна Промисская (II век) — раннехристианская святая, мученица.
 (43) Ариадна — относительно крупный астероид типа S главного астероидного пояса.
 Ариадна (кратер) — кратер на поверхности Венеры, через который проходит её нулевой меридиан.
 Ариадна (корвет, 1808) — 16-пушечный парусный корвет Каспийской флотилии России.
 Ариадна (корвет, 1851) — 20-пушечный парусный корвет Черноморского флота России.
 Ариадна (рассказ) — рассказ А. П. Чехова.

См. также 
 SMS Ariadne (1900)
 Ариадное
 Ариан
 Ариана